Personen:
 Karel de Grote (ca. 747-814), de eerste keizer van het Roomse Rijk (800-814)
 Karel I van Oostenrijk (1887-1922), keizer van Oostenrijk en (als Karel IV) koning van Hongarije (1916-1918)
 Karel de Kale (823-877), koning der West-Franken (843-877), keizer van het Roomse Rijk (875-877) (geldt in de telling voor zowel Frankrijk als Duitsland als Karel II)
 Karel III de Dikke (Karel de Dikke, 839-888), koning van Italië (879-888), Oost-Francië (882-888) en West-Francië (885-888), keizer (881-888)
 Keizer Karel IV (1316-1378), koning (1347-1378) en keizer (1355-1378) van het Heilige Roomse Rijk; daarnaast als Karel I koning van Bohemen, graaf van Luxemburg, enz.
 Keizer Karel V (1500-1558), hertog van Bourgondië (1515-1558), koning van Spanje (1517-1556) en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1519-1558)
 keizer Karel VI (1685-1740), Rooms-Duitse keizer (1711-1740)
Overig:
 Keizer Karel (Nijmegen), de Keizer Karel podia in Nijmegen: (Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging)
 Keizer Karel (bier)